Filmer à tout prix est un festival de cinéma à Bruxelles. 

Le festival  sous la direction de Serge Meurant (de la fin des années 1980 à 2008). 

Ce festival international de films documentaires, , et  pour cette catégorie, programme des films documentaires, longs, moyens et courts-métrages confondus. Ce festival est organisé par le Gsara asbl, en collaboration avec le Centre du Cinéma de la Communauté française de Belgique et le Fonds Henri Storck. Il privilégie les œuvres de création, qu’il s’agisse de documentaires ou d’essais, sans établir de frontière stricte entre le documentaire et la fiction. Plusieurs de ces films sont des essais cinématographiques, tantôt philosophiques et poétiques, tantôt expérimentaux.Une place particulière est réservée à des films plus courts, réalisés le plus souvent en solitaire, hors des circuits de production.

Le festival, organisé tous les deux ans, s'est déroulé notamment au Botanique, à Flagey et au Musée du cinéma de Bruxelles.

Annexes

Articles connexes 
 Liste de festivals de cinéma
 Liste de festivals de cinéma en Europe

Liens externes 
 Site officiel

Filmer a
Filmer a